Фудбал за жене је први пут уврштен на Олимпијске игре 1996. у Атланти у САД. Такмичење је одржано од 21. јула до 1. августа. Учествовало је 8 репрезентација, које су биле подељене у две групе (Е и Ф) по четири. Ознаке група Е и Ф одредила је ФИФА јер су то следећа слова после формирања четири мушке групе које се добиле ознаке А, Б, Ц, Д.

Група Е:  Данска,  Кина,  САД,  Шведска

Група Ф:  Бразил,  Јапан ,  Немачка, | Норвешка 

Утакмице су се играле на 5 стадиона: група Е је играла на стадону Кемпинг ворлд у Орланду (Флорида) и Оранџ боул у Мајамију (Флорида); група Ф је играла на Меморијалном стадиону Роберт Ф Кенеди у Вашингтону и стадион Лиџон филд у Бирмингему (Алабама).
Полуфинале, утакмица за треће место и финална утакмица су игране на Станфорд стадиону, у Атенсу (Џорџија).

Резултати

Група Е

Табела групе Е 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Ф

Табела групе Ф

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Састави екипа победница

Види још 
 Фудбал за жене на олимпијским играма

Спољашње везе 

Фудбал за жене на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 1996.